Stef est le diminutif français de Stéphane ou de Stéphanie. C'est aussi un prénom néerlandais.

Stef Clement, (1982-), coureur cycliste néerlandais.
Stef Kamil Carlens, (1970-), musicien belge.

Entreprise
 le groupe STEF, entreprise du secteur de la logistique et du transport des produits alimentaires.

Prénom néerlandais